Оттерло () — нидерландская фамилия. Известные носители:

 Оттерло, Рохир ван (1941—1988) — нидерландский композитор.
 Оттерло, Ян Виллем ван (1907—1978) — нидерландский дирижёр и композитор.
Топоним
  — деревня в общине Эде в Нидерландах.